Здравец (болг. Здравец) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Здравец (Варненская область)
 Здравец (Пловдивская область) 
 Здравец (Разградская область) 
 Здравец (Тырговиштская область) 
 Здравец (Хасковская область)